Гоуэн:

 Гоуэн — остров архипелага Земля Франца-Иосифа. Административно относится к Приморскому району Архангельской области России.
 Гоуэн, Алан (1947—1981) — британский музыкант, клавишник.